El nombre Basáñez o Basañez puede referirse a:
Geografía
 Basáñez, barrio de Lejona, Vizcaya.
Deportes
 Club Atlético Basáñez, institución deportiva de Montevideo, Uruguay.
Personas
 Arantza Ibarra Basáñez, guionista española.
 Brett Basáñez, jugador de fútbol americano.
 Josep Manuel Basañez i Villaluenga, empresario y político español.
 Pablo Basáñez, político mexicano.
 Pedro María Basañez, arquitecto español.
 Rufino Basañez, arquitecto español.
 Sergio Basáñez, actor mexicano.
 Tomás Basáñez, empresario uruguayo del siglo XIX.